Ted Lewis puede referirse a :

 Ted Lewis, (1940-1982), escritor inglés de novela negra; 
 Ted Lewis, (1892-1971), músico estadounidense de jazz; 
 Ted Lewis, (1894-1970), boxeador inglés; o
 Ted Lewis, (1872-1936), jugador estadounidense de base-ball.
Ted Lewis, (1969-) actor de voz estadounidense.